CMS — акронім латинкою. Може означати:

 CMS — детектор Великого адронного колайдера.
 CMS () — система керування вмістом.
 
 CMS () — Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин.

Див. також 
 CP/CMS
 ЦМС
 КМС